Bengt Holmquist kan avse:

Bengt Holmquist (direktör) (1907–1992), svensk direktör
Bengt Holmqvist (1924–2002)
Bengt Holmquist (diplomat) (1926–1993), svensk diplomat
Bengt M. Holmquist (1932–1996), svensk överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer (SFHM)
Bengt ”Mulle” Holmqvist (född 1951), musiker i  Troublemakers (popgrupp), Storm (rockgrupp) och Bootjacks, gift med Anna-Lena Hemström

Källor